Тонино Делли Колли, полное имя Антонио Делли Колли (; 20 ноября 1923, Рим — 16 августа 2005, там же) — итальянский кинооператор.

Биография 
Начал работать в кино в 1938 году, ещё подростком. С середины 1940-х выступил как кинооператор, в 1952 году снял первый итальянский цветной фильм «Тото в цвете» (реж. Стено).

Уроженец Рима, Делли Колли за всю свою жизнь поставил более 130 фильмов, включая такие спагетти-вестерны, как «Хороший, плохой и злой», «Однажды на Диком Западе». Он работал с такими режиссёрами, как Серджо Леоне, Федерико Феллини, Роман Поланский и Пьер Паоло Пазолини, Сальваторе Сампери. Делли Колли закончил карьеру в конце 1997 года в качестве постановщика картины Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», получившей премию «Оскар».

«Ты должен знать солнце и море, цвета и контрасты, — сказал он однажды о своей профессии. — Мы, итальянцы, в этом мастера».

Избранная фильмография

Признание 
Член жюри Каннского МКФ (1986).

Примечания

Ссылки 
 Страница в Международной Интернет-энциклопедии кинооператоров

Похороненные в Риме